Die 61. Rallye Finnland war der 8. Lauf zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2011 und fand vom 28. bis zum 30. Juli 2011 statt.

Berichte

1. Tag (Donnerstag, 28. Juli) 
Nach dem ersten Tag und 3 Wertungsprüfungen, führte Sébastien Loeb (Citroën) die Rallye an vor Teamkollege Sébastien Ogier. Pech hatte Mikko Hirvonen (Ford). In einer Linkskurve stellte plötzlich der Motor ab, Hirvonen prallte gegen einen Baum, wobei er sich die Aufhängung und die Bremsen beschädigte. Ford sprach, gegen die Aussage von Hirvonen, von einem Fahrfehler.

2. Tag (Freitag, 29. Juli) 
Loeb und Ogier wechselten sich gegenseitig in der Gesamtführung ab. Jari-Matti Latvala kam dem Citroën-Duo immer näher und lag am Ende des Tages mit einem Rückstand von 2,6 Sekunden hinter dem Führenden Loeb und Ogier auf dem dritten Rang.

3. Tag (Samstag, 30. Juli) 
In den Wertungsprüfungen 12 bis 16 konnte Loeb einen kleinen Vorsprung herausfahren. In der WP 17 fiel Ogier wegen eines Reifenschadens hinter Latvala zurück. Petter Solberg lag lange auf dem vierten Rang, im Endspurt holte ihn Mikko Hirvonen (Ford) noch ein und verdrängte den Privatier auf den fünften Rang.

Klassifikationen

Endresultat

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Website: https://www.wrc.com/

Einzelnachweise 

Finnland
2011